Junte de gouvernement du Chili peut désigner :
 Junte de gouvernement du Chili de 1810 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1811 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1812 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1813 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1814 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1823 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1829 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1891 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1924 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1925 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1932 ;
 Junte de gouvernement du Chili de 1973.